Сезон «Еспаньйол» (Барселона) 2012—2013 - 112-й за ліком сезон футбольного клубу Еспаньйол.

Склад команди 
''Номери і гравців наведено згідно з офіційним вебсайтом: www.rcdespanyol.com and www.lfp.es

В оренді в іншому клубі

Іноземні гравці 
  Крістіан Альварес
  Дієго Колотто
  Хуан Форлін
  Феліпе Маттіоні
  Вакасо Мубарак
 Ектор Морено
  Хуан Альбін
  Крістіан Стуані

Змагання

Легенда

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Примітки 

Іспанські футбольні клуби в сезоні 2012–2013
2012—2013